Джузе́ппе Джанни́ни (; 20 августа 1964, Рим) — итальянский футболист и тренер, играл на позиции полузащитника, ныне — тренер.

Карьера

Игровая карьера 
Карьера Джаннини началась в клубе «Альмас Рома» с улицы Деметриаде, где он играл за молодёжный состав. В возрасте 14-ти лет у него был выбор, его приглашали «Лацио», «Рома», « Милан», «Сампдория» и «Ювентус», и Джаннини выбрал «Рому», по той причине, что цвет футболки клуба был для него самым симпатичным. После нескольких лет в молодёжном составе римлян и второй команде клуба, 31 января 1982 года он впервые вышел на поле за основу команды в матче с «Чезеной», проигранный «джалоросси» 0:1, однако тот матч так и остался единственным в сезоне для Джаннини. В сезоне 1982/83 Джаннини не выходил на поле, однако постоянно тренировался с основой команды, где за ним приглядывал Фалькао, однако и следующий сезон не удался у Джаннини, он сыграл лишь 2 матча.

Начиная с сезона 1984/85 Джаннини стал твёрдым игроком основы «Ромы», пресса начала говорить о рождающейся «звезде», он дебютировал в молодёжной сборной Италии, с которой через два года дошёл до финала чемпионата Европы, проигранного по пенальти испанцам, одним из тех, кто не забил пенальти стал Джаннини. В 1986 году «Рома», ведомая Джаннини была главным претендентом на чемпионский титул, но клуб в последней игре проиграл «Лечче», а главный соперник, «Ювентус», победил и стал чемпионом, в том же году Джаннини дебютировал в сборной Италии, выйдя на поле в матче с Мальтой. В 1987 году, после перехода Карло Анчелотти в «Милан» Джаннини стал капитаном «джалоросси».

В 1988 году Адзельо Вичини взял Джаннини, знакомого ему по работе в молодёжной сборной, на чемпионат Европы, где дошли до полуфинала, проиграв лишь сборной СССР, через 2 года он поехал на чемпионат мира, проводившийся в Италии, но и здесь полуфинал стал помехой итальянцам, проигравшим по пенальти, а через год, 12 октября 1991 года Джаннини провёл свой последний матч за сборную, в матче с командой СССР.

Во времена европейского первенства Джаннини активно «сватали» в «Интернационале», предлагавший игроку баснословные деньги, однако тот всегда отказывал. Он выступал за «Рому» до 1996 года, долгое время был капитаном команды, и лишь ссора Джаннини с президентом клуба Франко Сенси заставила игрока сыграть прощальный матч в команде, после которого он сказал: «Ради этих минут стоило всю жизнь посвятить „Роме“, и я горд, что так и поступил». За «джалоросси» Джаннини играл 15 лет, провёл 318 матчей и серии А, забив 49 мячей (из них 11 в сезоне 1987—1988, третий результат в лиге) и 38 матчей и 7 голов в еврокубках, включая финал кубка УЕФА, проигранный «Интеру». Затем он играл за «Штурм», «Наполи» и «Лечче».

Почти всю карьеру Джаннини в «Роме» его преследовали скандалы, связанные с якобы нетрадиционной сексуальной ориентацией футболиста. Некоторые газеты безосновательно писали, что Джаннини почти не встречается с женщинами и посещает клубы для гомосексуалистов. Но сам Джаннини ни разу не подтвердил эти слухи.

Тренерская карьера 
Тренировать Джаннини начал с 2004 года, возглавив «Фоджу», выступавшую на тот момент в серии С1, но был уволен не доиграв до середины сезона за неудовлетворительные результаты (4 победы, 7 ничьих и 6 поражений). В 2005 году Джаннини возглавил «Самбенедеттезе», и вновь был уволен, проведя на тренерском мостике клуба лишь 7 матчей, ни один из которых «Самбенедеттезе» не выиграл. В 2006 году Джаннини недолго проработал в Румынии, в клубе «Арджеш», но результат, как и двух предыдущих клубах был ужасающим: 1 победа при 9 поражениях.

19 сентября 2007 года Джаннини начал тренировать «Массезе», но здесь побил свой «рекорд» по времени работы — лишь 4 тура (1 победа, 1 ничья и 2 поражения), разругавшись с руководителями клуба. Однако, после увольнения, в том же сезоне вновь был взят на работу, тренируя команду уже до конца года. В 2008 году Джаннини начал тренировать «Галлиполи», и 17 мая 2009 года клуб гарантировал себе место в серии В, этот успех стал первым в тренерской карьере Джаннини. Уйдя из «Галлиполи», в следующем сезоне Джаннини возглавил клуб «Эллас Верона». 8 ноября был уволен из клуба из-за низких результатов c повторением тенденции — 1 победа, 1 ничья и 3 поражения.

30 октября 2011 года назначен главным тренером «Гроссето», помощником Джаннини становится Ферруччо Мариани, с которым они вместе играли в сезоне 1980—1981 года в «Роме». В первом матче «Гроссето» уступило дома «Бари» 0:1, за тем в гостевом поединке повержена «Ночерина» 2:1. В 15 туре «Гроссето» разгромлено дома 1:5 от «Варезе», после чего президент клуба официально заявил о том что Джаннини несмотря ни на что будет возглавлять команду. И в 16 туре в гостях «Гриффоны» обыграли «Падову» 1:0.

2 июля 2013 года назначен главным тренером сборной Ливана. Контракт подписан до конца 2015 года.

Достижения 
 Чемпион Италии: 1983
 Обладатель Кубка Италии: 1984, 1986, 1991
 Обладатель Суперкубка Австрии: 1996
 Обладатель Кубка Австрии: 1997

Примечания

Ссылки 
 Статья на as-roma.ru
 Статья на asromacalcio

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Лечче»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры сборной Ливана по футболу
Тренеры ФК «Фоджа»
Тренеры ФК «Самбенедеттезе»
Тренеры ФК «Арджеш»
Тренеры ФК «Массезе»
Тренеры ФК «Галлиполи»
Тренеры ФК «Эллас Верона»
Тренеры ФК «Гроссето»